Байрамов — прізвище тюркського походження. Жіноча форма — Байрамова. Походить від східного чоловічого імені Байрам, яке в перекладі з тюркського означає «свято».

Відомі носії 
 Байрамов Аман-Гильди Овезович (1942) — туркменський дипломат
 Байрамов Володимир Караджайович (1980) — туркменський та російський футболіст
 Герасим (Байрамов) (1860—1918) — єпископ Болгарської православної церкви, митрополит Струмишський
 Байрамов Назар Караджаєвич (1982) — туркменський футболіст, тренер
 Нури Байрамов (1933—1993) — туркменський поет і письменник
 Байрамов Ровшан Джаннет-огли (1987) — азербайджанський борець греко-римського стилю
 Турал Байрамов (2001) — азербайджанський футболіст
 Байрамов Туран Ровшан-огли (2001) — азербайджанський борець вільного стилю
 Джейхун Байрамов (1973) — азербайджанський державний діяч. Міністр закордонних справ Азербайджану.

Примітки 

Азербайджанські прізвища
Туркменські прізвища